Смеян — Русская фамилия.

Известные носители 
 Смеян, Корней Александрович (1874—после 1917) — член IV Государственной думы от Минской губернии.
 Смеян, Николай Иванович (1932—2007) — белорусский учёный в области агропочвоведения, академик.
 Смеян, Павел Евгеньевич (1957—2009) — советский и российский музыкант и актёр.
 Смеян, Сергей Константинович (1925—2014) — советский и украинский театральный деятель, актёр, режиссёр и сценарист.
 Смеян, Станислав (ум. 1993) — российский преступник.